Эктор Марсело Буке Корлето (; род. 4 октября 1963 года; Монтевидео, Уругвай) — уругвайский актёр, певец и самый известный секс-символ Мексики 90-х годов 20 века.

Биография 
Родился 4 октября 1963 года в Монтевидео, Уругвай. С детства любил смотреть кинофильмы великого мексиканского режиссёра Луиса Бунюэля, а также увлекался мексиканской модой. В 1989 году его пригласили на съёмку и утвердили без проб на роль врача Фернандо Торреса в мексиканской теленовелле «Просто Мария», с роли в которой началась его звёздная судьба. Актёр стал знаменит не только у себя на родине, но и далеко за её пределами.

Личная жизнь 
Марсело Буке был женат на мексиканской актрисе Серрана, но личная жизнь не сложилась - они развелись. От этого брака у Марсело Буке двое детей.

Фильмография

Теленовеллы телекомпании Televisa 
 1989 — Просто Мария — Доктор Фернандо Торрес. (дубляж — Юрий Меншагин)
 1992 — Дедушка и я — Херардо Диас Урибе.
 1994 — Маримар — Родольфо Сан Генис.
 1997 — Мария Исабель — Кристоболь.
 1998 — Узурпаторша — Родриго Брачо. (дубляж — Юрий Петров)
 2001 — Злоумышленница — Баррето.
 2004 — Марианна не придёт — Хосе Рамон Мартинес.
 2004 — Руби — Дамиан Карденас Руис.
 2005 — Мачеха — Херардо Сальгадо.

Примечания

Ссылки 
 
 Марсело Буке на сайте КиноПоиск
 Марсело Буке на сайте alma-latina

Актёры Мексики